Колки () — деревня в Клецком районе Минской области. Входит в состав Морочского сельсовета.

Население 
Согласно переписи населения 2009 года, в деревне Колки проживают 211 человек.

Морочский сельсовет
Населённые пункты Клецкого района